Il campionato di pallavolo maschile ai Giochi olimpici giovanili estivi si svolge con una cadenza di ogni quattro anni durante le olimpiadi giovanili estive.

Venne introdotto nel 2010, anno in cui ebbero inizio i primi Giochi olimpici giovanili.

Alla prima edizione partecipano 6 squadre. Attuale detentore del titolo è Cuba, che ha vinto la competizione per la prima volta.

Edizioni

Medagliere

Voci correlate
 Pallavolo femminile ai Giochi olimpici giovanili
 Giochi olimpici giovanili